Римантас Каукенас (; род. 11 апреля 1977 года в Вильнюсе, Литовской ССР, СССР) — бывший литовский профессиональный баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника.

Карьера

Клубная 
Долгое время Каукенас играл в чемпионате Италии, где выступал за команду «Сиена». 5 августа 2012 года подписал контракт с «Жальгирисом».

Международная 
Дебютировал за национальную сборную Литвы на Евробаскете 2001 года. В составе сборной - обладатель бронзовой медали Евробаскета 2007 года. Выступал на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, а также на Евробаскете 2011.

Достижения 
 Чемпион Литвы : 2002
 Чемпион Северо-европейской Лиги : 2002
 Обладатель Суперкубка Италии (2) : 2007, 2008
 Чемпион Италии (5) : 2007, 2008, 2009, 2011, 2012
 Бронзовый призёр Евробаскета : 2007

В 2009 году в команде «Сиена» его номер 13 был изъят из обращения.

Примечания

Ссылки 
 Видеоинтервью с Римантасом Каукенасом для FIBA.com 

 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Телеком Баскетс»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Реджана»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года